

Пирогово — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Пирогово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Пирогово — селище, Гур'євський міський округ, Калінінградська область
 Пирогово — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Пирогово — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Пирогово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Пирогово — селище, Митищинський міський округ, Московська область
 Пирогово — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
 Пирогово — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Див. також 
 Пирогово (музей)
 Пирогів
 Пирогове (значення)